Shimakaze ist der Name mehrerer Schiffe der japanischen Marine:

 Shimakaze (Schiff, 1920), Zerstörer der Minekaze-Klasse, Stapellauf 1920
 Shimakaze (Schiff, 1942), Experimental-Zerstörer des Typs C, Stapellauf 1942
 Shimakaze (Schiff, 1987), Lenkwaffenzerstörer der Hatakaze-Klasse, Stapellauf 1987

Schiffsname